VM i floorball for herrer 2002 var det fjerde officielle verdensmesterskab i floorball for herrerlandshold, arrangeret af IFF. Verdensmesterskabet blev afholdt i Finland og kampene blev spillet i Helsingfors fra den 18. – 25. maj. Der blev spillet kampe i 2 divisioner, A-divisionen og B-Divisionen. Italien, USA, Slovenien, Holland, Spanien, Belgien og Malaysia deltog for første gang, og spillede i B-divisionen. Vinderen af B-Divisionen oprykkede til A-Divisionen i 2004.

B-Divisionen 
B-divisionen var opdelt i 4 grupper, med 4 hold i hver pulje. De to øverste i hver pulje kvalificerede sig til Kvartfinalerne.

Kvartfinaler 

 Rusland, Italien, Østrig og Estland kvalificerer sig til Semifinalerne.

Semifinaler 

 Rusland og Østrig går videre til finalen.

Finale 

 Rusland kvalificerer sig til A-divisionen i 2004

A-divisionen

Resultater Gruppe A

Tabel Gruppe A

Resultater Gruppe B

Tabel Gruppe B

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Medaljer 

 Tyskland nedrykket til B-divisionen i 2004

2002
Sport i 2002